(vagy , i. e. 1600–1046), Kína bronzkori uralkodóháza
  (i. e. 3. évezredtől), kínai néptörzs, amely a Sang-dinasztiát alapította 
  (i. e. 1388-tól), a  fővárosa, más néven 
 , a kínai mitológia égistene, a legfőbb isten
 , az a tartomány vagy kormányzóság, amely az azonos nevű dinasztia központi területeit foglalta magában az azonos nevű várossal

 Sang Dwiwarná („magasztos bikolor”), Indonézia zászlajának hivatalos neve